Orazio – autore latino
 Orazio Coclite – leggendario eroe romano
 Orazio – nome proprio di persona maschile
 Orazio – tragedia in cinque atti di Pierre Corneille
 Orazio Cavezza – personaggio dei fumetti Disney
 Orazio – sit-com italiana
 Orazio – personaggio della tragedia Amleto di William Shakespeare
 Orazio – personaggio de La carica dei 101